Forrestal ist der Familienname folgender Personen:
 James V. Forrestal (1892–1949), amerikanischer Marine- und Verteidigungsminister
 Terry Forrestal (1948–2000), britischer Stuntman, Schauspieler und Base-Jumper

Weitere Bedeutungen:
 Forrestal-Klasse, nach dem US-Amerikaner benannte Klasse von Flugzeugträgern der United States Navy
 USS Forrestal (CV-59), Typschiff der Forrestal-Klasse
 Forrestal-Katastrophe, ein 1967 an Bord der USS Forrestal ausgebrochener Großbrand
 Forrestal Range, Gebirge im Queen Elizabeth Land